Rohlfing steht für:
 Rohlfing (Orgelbauer), deutsche Orgelbauerfamilie

Rohlfing ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Rohlfing-Bastian (* 1982), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Helmut Rohlfing (* 1949), deutscher Bibliothekar
 Katharina J. Rohlfing (* 1971), deutsche Linguistin
 Rita Rohlfing (* 1964), deutsche Künstlerin
 Walter Rohlfing (1956–2020), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Rolfing, therapeutisches Verfahren
 Heinrich Rolfing (* 1958), deutscher Schauspieler